Iemeliànovka (en rus: Емельяновка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 1.364 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea